Die bulgarische Fußballnationalmannschaft () ist die Fußball-Auswahl des bulgarischen Fußballverbandes. Ihr größter Erfolg war das Erreichen des vierten Platzes bei der Weltmeisterschaft 1994.

Geschichte 
Der bulgarische Fußballdachverband heißt Balgarski futbolen sajus (bulg. Български футболен съюз) und wurde 1923 gegründet. Die bulgarische Fußballnationalmannschaft kann zwar eine Vielzahl an Endrunden-Teilnahmen vorweisen, doch schied man fast immer bereits in der Vorrunde aus. Lediglich bei der WM 1994 in den USA konnte Bulgarien ins Halbfinale vorstoßen dank eines überragenden Christo Stoitschkow, der zehn Jahre später auch einige Zeit als Nationaltrainer tätig war.

Die Mannschaft wird derzeit von Mladen Krstajic trainiert.

Teilnahme Bulgariens an der Fußball-Weltmeisterschaft (7-mal)

Teilnahme Bulgariens an der Fußball-Europameisterschaft (2-mal) 

Bulgarien nahm erstmals an einer EM-Endrunde teil als 1996 das Teilnehmerfeld auf 16 erhöht wurde.

Teilnahme an den Olympischen Sommerspielen für Amateurmannschaften (4-mal)

UEFA Nations League 
 2018/19: Liga C, 2. Platz mit 3 Siegen, 2 Remis und 1 Niederlage
 2020/21: Liga B, 4. Platz mit 2 Remis und 4 Niederlagen
 2022/23: Liga C, 2. Platz mit 2 Siegen, 3 Remis und 1 Niederlage
 2024/25: Liga C

Aktueller Kader

Rekordspieler 

Quellen: rsssf.com; eu-football.info

Spieler mit den meisten Toren

Trainer

Liste der Länderspiele der bulgarischen Fußballnationalmannschaft

Siehe auch 
 Fußball in Bulgarien

Weblinks 

 Homepage des bulgarischen Verbandes (englisch)

Einzelnachweise 

Hinweis: Die deutschsprachige Wikipedia bezieht sich in der Umschreibung der kyrillischen Schrift auf die vom Duden vorgegebene deutsche Transkription (siehe Wikipedia:Namenskonventionen/Kyrillisch). Beim Verfassen von Artikeln zu den einzelnen Spielern ist es allerdings erwünscht, dass eine Weiterleitung von der englischen Transkription angelegt wird.

 
Fußballnationalmannschaft (UEFA)
Fussball